La A1 Ethniki 2006-2007 è stata la 67ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
A1 Ethniki MVP:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dīmītrīs Diamantidīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Željko Obradović, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Giōrgos Printezīs, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Dīmītrīs Diamantidīs, 
 Ramūnas Šiškauskas, 
 Stratos Perperoglou, 
 Panagiōtīs Vasilopoulos, 
 Mike Batiste,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007